AICP steht für:
 Android Ice Cold Project
 Association of Islamic Charitable Projects, siehe Al-Habasch

Abkürzung